Борович — фамилия. Известные носители:
 Борович, Богдан Карлович (род. 1947) — городской голова Ивано-Франковска.
 Борович, Борис Осипович (1883—1938) — украинский библиотековед, книговед, библиограф. 
 Борович, Кристина (1923—2009) — польская актриса театра и кино.